Einar Olsson eller Ejnar Olsson kan syfta på:

 Ejnar "Lill-Einar" Olsson, född den 18 juli 1886, svensk backhoppare, utövare av nordisk kombination och allsvensk fotbollsspelare. Han representerade Djurgårdens IF under 1900-talets tre första decennier.
 Einar "Hund-Eje" Olsson född den 1 oktober 1895, svensk ishockeymålvakt i IK Göta Ishockey, deltog i de Olympiska vinterspelen 1924.
 Einar Olsson, fiktiv person och fotograf i Bomsalva, en svensk film från 1978. Rolf Skoglund spelade Einar Olsson. 
 Einar Olsson (riksspelman), riksspelman från Södra Åsta, Glanshammar